A View from the Bridge (toneelstuk), toneelstuk van Arthur Miller
A View from the Bridge (film), film naar het boek
A View from the Bridge (opera), opera met het boek als uitgangspunt